Als Nasenklappe bezeichnet man:
 die Krügerklappe beim Flugzeug
 eine anatomische Engstelle der menschlichen Nase